Zuiderkerk, en français église du sud, est le nom de plusieurs églises protestantes néerlandaises.

 Zuiderkerk (Amsterdam)
 Zuiderkerk (Rotterdam)

Homonymie d'édifices religieux en néerlandais